Streicher – razza di anatra domestica
 Julius Streicher – politico tedesco
 Henri Streicher – missionario e arcivescovo cattolico francese
 Johann Baptist Streicher – costruttore di pianoforti austriaco
 Nannette Streicher – compositrice, scrittrice e costruttrice di pianoforti tedesca